DK84 steht für:
 Droga krajowa 84, eine Landesstraße in Polen

DK-84 steht für:
 Region Hovedstaden, ISO-3166-2-Code der dänischen Region

DK84